Richtsteig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Richtsteig (1809–1879), deutscher Politiker
 Eberhard Richtsteig (1892–1962), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Norbert Richtsteig (1948–2021), deutscher Kirchenmusiker